Kostići est un toponyme qui peut désigner :
 Kostići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Kostići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.